

Persone
 Catherine Carswell – scrittrice e giornalista scozzese
 Robert Carswell – medico, anatomista e illustratore scozzese
 Robert Carswell Lowther – cestista, astista, giavellottista e triplista statunitense
 Stuart Carswell – calciatore scozzese

Altro
 Cratere di Carswell – cratere d'impatto situato nel Saskatchewan, in Canada